La Prva makedonska fudbalska liga 1998-1999 è stata la settima edizione della massima serie del Campionato macedone di calcio; vide la vittoria finale del Sloga Jugomagnat, al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Oliveira (Pobeda), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Sloga Jugomagnat Campione di Macedonia 1998-1999.
 Skopje e Balkan Skopje retrocesse in Vtora Liga.

Risultati

Collegamenti esterni
  Stagione macedone su RSSSF.com

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Campionato macedone di calcio